Kertész Sándor (?–?) labdarúgóedző
 Kertész Sándor (1911–1990) színész, rendező, színigazgató
 Kertész Sándor (1940) festő
 Kertész Sándor (1960) újságíró, képszerkesztő, grafikus, szakíró, tanár